Weinberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Weinberg (Winterthur), stadsdel i Wülflingen, Winterthur,